Лейнинген:
 Лейнинген — графский и (с 1779 года) княжеский род Священной Римской империи:
 Карл III цу Лейнинген (1898—1946) — 6-й князь Лейнингенский.
 Карл-Эмих Лейнингенский (род. 1952) — принц, старший сын 7-го князя Лейнингенского Эмиха II.
 Маргарита Елизавета Лейнинген-Вестербургская (1604—1667) — правительница ландграфства Гессен-Гомбург.
 Мария Луиза Альбертина Лейнинген-Дагсбург-Фалькенбургская (1729—1818) — жена принца Георга Вильгельма Гессен-Дармштадтского.
 Феодора Лейнингенская (1807—1872) — принцесса Лейнингенская, единоутробная сестра английской королевы Виктории.
 Эмих цу Лейнинген (1866—1939) — 5-й князь Лейнингенский.
 Эрнст Леопольд цу Лейнинген (1830—1904) — 4-й князь Лейнингенский.
 Княжество Лейнинген — карликовое государство в Западной Европе (1803—1806).